Catalina Castaño e Mariana Duque erano le campionesse in carica dell'ultima edizione del torneo disputata nel 2013, ma entrambe si sono ritirate dal tennis professionistico.

In finale Weronika Falkowska e Katarzyna Kawa hanno sconfitto Kyōka Okamura e You Xiaodi con il punteggio di 6-1, 5-7, [10-6].

Teste di serie 

  Aliona Bolsova /  Caroline Dolehide (ritirate)
  Weronika Falkowska /  Katarzyna Kawa (Campionesse)

  Anna Rogers /  Olivia Tjandramulia (primo turno) 
  Jessie Aney /  Valerija Strachova (primo turno)

Wildcard 

  Yuliana Lizarazo /  María Paulina Pérez (quarti di finale)

Alternate 

  Emiliana Arango /  Renata Zarazúa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Oster 2023